Kongens fødselsdag kan henvise til flere ting:

 Kongens Fødselsdag (dokumentarfilm) - dansk dokumentarisk optagelse fra 1940
 Kongens fødselsdag (film) - dansk dokumentarfilm fra 1949
 Kongens Fødselsdag (maleri) - maleri af Paul Fischer